Дарра Патрик Ленихан (; 16 марта 1994, Данбойн, Ирландия) — ирландский футболист, защитник футбольного клуба «Мидлсбро» и сборной Ирландии.

Клубная карьера 
Ленихан — воспитанник английского клуба «Блэкберн Роверс». Летом 2014 года для получения игровой практики игрок был арендован клубом «Бертон Альбион». 25 октября в матче против «Стивениджа» он дебютировал во Второй лиге Англии. 17 января 2015 года в поединке против «Портсмута» Дарра забил свой первый гол за «Бертон Альбион». По окончании аренды он вернулся в «Блэкберн Роверс». 21 апреля в матче против «Миллуолла» он дебютировал в Чемпионшипе. 5 мая 2018 года в поединке против «Оксфорд Юнайтед» Дарра забил свой первый гол за «Блэкберн Роверс».

24 июня 2022 года на правах свободного агента перешёл в другой клуб Чемпионшипа «Мидлсбро», подписав 4-летний контракт. Дебютировал 30 июля в матче 1-го тура чемпионата против «Вест Бромвич Альбион» (1:1), проведя на поле все 90 минут.

Международная карьера 
2 июня 2018 года в товарищеском матче против сборной США Ленихан дебютировал за сборную Ирландии.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Бертон Альбион»
Игроки ФК «Мидлсбро»